El nombre Centro Olímpico de Tenis puede referirse a las siguientes instalaciones:
Centro Olímpico de Tenis, sede de las competiciones de tenis de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004;
Centro Olímpico de Tenis, sede de las competiciones de tenis de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.